

Chimica 
 PEK – sigla del polieterochetone

Codici 
 PEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Pechino (Cina)
 pek – codice ISO 639-3 attribuito alla lingua penchal

Geografia 
 Pek – fiume della Serbia, affluente del Danubio